Баттон () — фамилия. Известные носители:
 Баттон, Дженсон (род 1980) — британский гонщик Формулы-1, пилот команды McLaren Honda, обладатель Премии имени Лоренцо Бандини и Памятного трофея Хоторна, чемпион Формулы-1 сезона 2009.
 Баттон, Дик (род. 1929) — бывший американский фигурист, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, пятикратный чемпион мира, ныне телевизионный комментатор.
 Баттон, Томас (ок. 1575—1634) — уэльский исследователь, офицер королевского флота Великобритании.

 «Джим Баттон» — мультсериал.

См. также 
 Баттонья
 Батон (значения)